Ailao (chin. 哀牢) steht für:

 ein altes Reich in Yunnan, siehe Ailao (Reich)
 einen früheren Kreis in Yunnan, siehe Ailao (ehemaliger Kreis)

 das Ailao-Gebirge (chin. 哀牢山) in Yunnan